Dáni Nándor (1829–1891) királyi kúriai bíró
 Dáni Nándor (1871–1949) rt.-elnök, gyáros, atléta, futó, evezős, kerékpár- és korcsolyaversenyző